Janice může být:

 Janice (okres Rimavská Sobota) – obec na Slovensku
 Janice (Lodžské vojvodství) – vesnice v Polsku
 Janice (Dolnoslezské vojvodství) – vesnice v Polsku